Giovanni Morelli (1371-1444) – mercante e memorialista italiano
Giovanni Morelli (1942-2011) – musicologo italiano
Giovanni Morelli (1816-1891) – storico dell'arte e uomo politico italiano